A Taça CERS de 2013/14 foi a 34ª edição da Taça CERS organizada pela CERH.
Inscreveram-se 31 equipas, das quais 30 disputaram uma pré-eliminatória. O Pati Vic, finalista vencido da edição anterior, foi automaticamente apurado para os Oitavos de Final.
O seu sorteio realizou-se a 7 de Setembro de 2013 
A final-four teve lugar em Forte dei Marmi, Itália a 5 e 6 de Abril de 2014.
Na final o espanhóis do Noia venceram a sua 2ª taça.

Equipas da Taça CERS 2013/14
Equipas qualificadas:

Pré-Eliminatória 
As duas mãos da Pré-eliminatória foram disputados nos dias 9 e 23 de Novembro de 2013

-* Após prolongamento (golo de ouro)

Fase Final

Final Four

Meias Finais

Final

Ver também
Liga Europeia de Hóquei em Patins de 2013–14
Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins de 2013–14

Ligações Externas
CERH website
CERH twitter

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

2013 no hóquei em patins
Taça CERS
2014 no hóquei em patins